Дмитрие́вич — сербская и хорватская фамилия.

Носители фамилии 
 Дмитриевич, Брацо (род. 1948) — хорватский художник.
 Дмитриевич, Владимир (1934—1911) — франко-швейцарский книгоиздатель и книготорговец сербского происхождения.

См. также 
 Димитриевич